Николас Джордж Хаген Годой (; 2 августа 1996 года, Гватемала) — гватемальский футболист, вратарь норвежского клуба «Хам-Кам».

Биография

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру в гватемальском клубе «Мунисипаль», с которым дважды становился чемпионом страны. В сентябре 2020 года талантливый голкипер покинул родину и перебрался в Азербайджан. Там он подписал контракт с коллективом Премьер-Лиги «Сабаил». Его новая команда моментально стала популярной в Гватемале: после его перехода местные болельщики в инстаграм создали страница местных фанатов «Сабаила».

Карьера в сборной 
Николас Хаген выступал за юниорскую и молодежную сборную Гватемалы. За главную национальную команду страны он дебютировал 8 августа 2018 года в товарищеском матче против Кубы (1:0). В июле 2021 года голкипер стал основным стражем ворот гватемальцев на Золотом кубке КОНКАКАФ в США.

Достижения 

  Чемпион Гватемалы (2): 2017 (Клаусура), 2019 (Апертура).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sports.ru
 Статистика на сайте Eurosport

Футболисты Гватемалы
Игроки сборной Гватемалы по футболу
Игроки ФК «Мунисипаль»
Игроки ФК «Сабаил»